Tonis steht für:

 Mündliche Dichtung der Atoin Meto

 Tõnis, estnischer männlicher Vorname